Faramans (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Faramans (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy